Кла́йпедский уе́зд () — уезд на западе Литвы на побережье Балтийского моря. Граничит с Латвией, Калининградской областью Российской Федерации, Таурагским и Тельшяйским уездами.

Южная и юго-западная часть уезда соответствует т. н. Клайпедскому краю (Мемельланду).

Административное деление 
Уезд образуют территории:
 Самоуправления города Клайпеды
 Самоуправления города Неринги (2 староства)
 Самоуправления города Паланги (1 староство)
 Самоуправления Клайпедского района (11 староств)
 Самоуправления Кретингского района (8 староств)
 Самоуправления Скуодасского района (9 староств)
 Самоуправления Шилутского района (11 староств)

Население 
По переписи 2011 года население Клайпедского уезда составляет 339 062 человека.

Этнический состав

Примечания

Ссылки 

 
 http://www.lietuva.lt/index.php?Lang=34&ItemId=27908 

Уезды Литвы